GRA steht für:

 Gamma Ray Astronomy (deutsch „Gammastrahlen-Astronomie“), siehe Gammaastronomie
 Globales Rahmenabkommen zwischen einer globalen Gewerkschaftsföderation und einem multinationalen Unternehmen
 die von 1849 bis 1919 existierende k.k. geologische Reichsanstalt in Wien, siehe Geologische Bundesanstalt #Geschichte
 Geschwindigkeitsregelanlage
 Grande Raccordo Anulare, Ringautobahn um Rom, siehe Autostrada A90
 Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, eine 1990 gegründete Schweizer Stiftung, Geschäftssitz in Zürich
 GRA, eine jüdische Nationalbewegung, die im 19. Jahrhundert die Errichtung einer nationalen Heimstätte für die Juden im Land Israel anstrebte
 Gamarra Airport (IATA-Code), Flughafen von Gamarra (Cesar), Departamento del Cesar, Kolumbien
 Great American Airways (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Global Risk Advisors, ein US-Unternehmen in Zusammenhang stehend mit dem ehemaligen CIA-Spion Kevin Chalker

GRA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Freyung-Grafenau

gra steht für:
 Rajput Garasia (ISO-639-3-Code), Varietät von Bhili, indoarische Sprache der Bhil in Westindien

.gra steht für:
 Dateinamenserweiterung für Grafikdateien

GRA